Van der Pol ist der Name folgender Personen:

 Anneliese van  der Pol (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin niederländischer Herkunft
 Balthasar van der Pol (1889–1959), niederländischer Elektroingenieur und Physiker
 Marieke van der Pol (* 1953), niederländische Schauspielerin  und Drehbuchautorin

Siehe auch:
 Van-der-Pol-System, schwingungsfähiges System mit nichtlinearer Dämpfung und Selbsterregung